Kristensen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Niels Peder Kristensen
 Reinhardt Møbjerg Kristensen